Арчболд има више значења:
 Арчболд (Охајо)
 Арчболд (Пенсилванија)